Ляонін — Китайський авіаносець (колишній Варяг)
 Ляонін — провінція в північно-східній частині Китаю
 2503 Ляонін — астероїд, названий на честь провінції.